

Sigle 
 Centre des démocrates sociaux – partito politico francese
 Centre de Données astronomiques de Strasbourg – Centro Dati astronomici di Strasburgo
 Centro Democrático y Social – partito politico spagnolo
 Codice della strada –  complesso di norme emanate per regolare la circolazione stradale
 Coding DNA sequence
 Consiglio di Stato – organo della Repubblica Italiana
 Coronial Diagnostic Spectrometer – strumento del Solar and Heliospheric Observatory che misura temperatura e densità dei flussi di plasma della corona
 Credit default swap – swap che ha la funzione di trasferire l'esposizione creditizia di prodotti a reddito fisso tra le parti (v. anche Credit default swap index)
Consiglio degli Studenti – Organo di rappresentanza degli studenti all'interno di un Ateneo

Aziende 
 CDS – (Centro Distribuzione Supermercati) azienda siciliana della distribuzione organizzata
 CDS – azienda britannica di videogiochi

Chimica 
 CdS – formula chimica del solfuro di cadmio

Codici 
 CDS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Childress (Stati Uniti d'America)
 cds – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ciadiana